Tekoa – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Tekoa – wieś i osiedle żydowskie w Palestynie
 Tekoa – góra w stanie Massachusetts